Kurahashi ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Kurahashi (* 1972), japanische Mangazeichnerin
 Yumiko Kurahashi (1935–2005), japanische Schriftstellerin